Новорусия или по-рядко Нова Русия може да се отнася за:

 Новорусия – историко-географска област в Източна Европа по бреговете на Черно море и Азовско море
 Новорусийска губерния – губерния в Руската империя от 1764 до 1775 г. и от 1796 до 1802 г.
 Новорусия (конфедерация) – бивша федерална държава, обединяваща непризнатите Донецка народна република и Луганска народна република